Ketapang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2021 leben hier circa 575.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Ketapang ist die gleichnamige Stadt Ketapang.

Geographie 
Ketapang liegt im Süden von Kalimantan Barat an der Karimata-Straße, dem Übergang von der Javasee ins Südchinesische Meer. Es grenzt von Nordwesten bis Nordosten an die Regierungsbezirke Kayong Utara, Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, Sintang und Melawi. Im Osten grenzt es an die Provinz Kalimantan Tengah. Administrativ unterteilt sich Ketapang in 20 Distrikte (Kecamatan) mit 262 Dörfern, davon 253 Desa und 9 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Ketapang 574.966 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 18 Personen pro Quadratkilometer. 64,8 Prozent der Einwohner sind Muslime, 25,7 Prozent Katholiken, 8,0 Prozent Protestanten,1,2 Prozent Buddhisten, 0,1 Prozent Hindus und 0,1 Prozent Konfuzianer.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat